Urok bezeichnet

 den Originaltitel des Films Die Lehrstunde
 den Namen der Insel Formosa (Guinea-Bissau) in der lokalen Bidyogo-Sprache